crkva Presvetog Srca Isusova u Splitu, Visoka
Isusovački samostan i crkva Presvetog Srca Isusova u Splitu, Manuš

Crkve Presvetog Srca Isusova